Пло́щадь Ка́рла Ма́ркса (историческое название — Красная площадь) — одна из старейших площадей города Брянска. Расположена в возвышенной части исторического центра города, при пересечении бульвара Гагарина и улицы Карла Маркса. Имеет форму квадрата со стороной около 160 м, повёрнутого в соответствии с планировкой города на 36° по отношению к сторонам света. Рельеф площади плоский, с небольшим общим наклоном с северо-запада на юго-восток (разница высот до 2,5 м).

Площадь не имеет транспортного значения и традиционно является местом массовых праздничных мероприятий (новогодние и масленичные гуляния, отдельные ярмарки — например, медовая), а также используется для проведения митингов, пикетов и тому подобных акций политической оппозиции (главным образом КПРФ) и профсоюзов, несмотря на попытки запрета со стороны властей.

Центральная часть площади занята Круглым сквером, несколько смещённым по продольной оси площади к юго-востоку.

История и название площади 

Современная площадь Карла Маркса впервые показана как проектируемая на регулярном плане города, утверждённом Екатериной II в 1780 году. На плане 1791 года запроектированная площадь показана уже в нынешних границах; указано и её название — Красная площадь. Сюда планировалось перенести общественно-торговый центр города, возвести здания магистрата, торговых учреждений и присутственных мест. Однако все деревянные постройки того времени были уничтожены последующими пожарами, при крупнейших из которых — 1792 и 1875 гг. — сгорала практически вся центральная часть города.

Под названием «Красная» площадь была известна вплоть до установления Советской власти; около 1920 года переименована в честь немецкого экономиста и философа Карла Маркса. Примерно в то же время название «Красная» было присвоено бывшей Церковной площади в нынешнем Фокинском районе Брянска (ныне — площадь имени Фокина).

Во время оккупации города в годы Великой Отечественной войны (с 1941 по 1943) площадь Карла Маркса временно носила имя Глинки.

С 1990-х годов обсуждается вопрос о восстановлении исторического названия площади. Ожидается, что окончательное решение этого вопроса будет связано с предстоящей реконструкцией площади.

К началу XX века площадь частично (вдоль зданий) была замощена булыжником; в 1930-е годы полностью покрыта асфальтом; в настоящее время Круглый сквер и частично площадь (перед зданием Областной думы) замощены тротуарной плиткой.

Важных исторических событий с этой площадью не связано.

Планировка

Круглый сквер 
В конце XIX века малоиспользуемая центральная часть площади была благоустроена в виде сквера, в центре которого был сооружён один из первых в городе фонтанов. В первое время своего существования сквер назывался просто «Городским»; в последующем, по его форме, получило широкое использование неофициальное название «Круглый сквер». В официальных документах сквер, по названию площади, часто также называют «сквером имени Карла Маркса». Сквер отделён от площади невысоким парапетом, отделанным гранитом. Диаметр Круглого сквера составляет около 110 м.

Фонтан в Круглом сквере неоднократно подвергался реконструкции, но во все времена сохранял круглую форму (современный диаметр — около 12 м) и оформление природным камнем. Вокруг фонтана установлено три торговых киоска, а с четвёртой стороны размещается кафе «Ветерок», отнесённое вглубь от центра сквера (обычное парковое кафе с застеклённым фасадом, сооружено по типовому проекту около 1970 года, полностью реконструировано в 2012 году).

Будучи удалён от транспортных потоков, Круглый сквер является одним из удобных мест отдыха; особенно популярен среди молодёжи.

Растительный мир Круглого сквера довольно богат: здесь растут каштан, тополь, липа, клён, ясень, голубая ель и другие породы. Средний возраст деревьев — 50-60 лет. Вдоль центральных дорожек сквера в большом количестве высажена туя, а по внешней окружности — сирень.

Круглый сквер традиционно является местом установки главной городской новогодней ёлки.

В связи с неприятием частью городской общественности идеи о восстановлении памятника Павлу Могилевцеву на его исконном месте в бывшем Павловском парке, рассматривается возможность увековечения памяти этого известного брянского мецената путём установки памятника ему (возможно, совместно с братом Семёном) в Круглом сквере, напротив сохранившегося здания бывшей женской гимназии — крупнейшего их подарка городу.

Архитектура 
Современный архитектурный ансамбль площади сформировался в период с конца XIX до середины XX века; при этом каждое здание является памятником архитектуры. Несмотря на различия в стилях, в целом застройка площади смотрится гармонично, поскольку практически все здания имеют три этажа и примерно равную высоту. Здания сгруппированы попарно во внутренних углах площади — как правило, вплотную примыкая друг к другу (за исключением восточного угла). Покатый рельеф площади предопределяет наличие у многих зданий цокольного этажа.

Южный угол 

Два здания, образующие этот угол, построены в различных архитектурных стилях, но при этом соединены друг с другом коридорами этажей, так как при Советской власти использовались в качестве соответственно областного и городского комитетов КПСС. Кроме того, оба здания имеют один почтовый адрес — .

  Здание Брянской областной Думы (архитектор Б. П. Шавырин, 1955).  Величественное трёхэтажное здание в стиле ретроспективной классики, изначально проектировавшееся для Брянского обкома КПСС.  Здание Г-образной формы (крыло с залом заседаний выходит во двор) украшено двумя колонными портиками (со стороны площади и со стороны бульвара Гагарина), увенчанными треугольными фронтонами. Декоративная лепнина со стороны двора сохраняет изображения советской символики.  После приостановки деятельности КПСС в 1991 году, это здание использовалось для размещения Брянской товарно-фондовой биржи; с 1994 года занято Брянской областной Думой.  До Великой Отечественной войны на месте нынешней областной думы располагалось здание Орловского Коммерческого банка.

   Здание бывшей женской гимназии (архитектор Н. А. Лебедев, 1907). Одно из наиболее примечательных зданий города, построенное более 100 лет назад из красного и белого кирпича в неорусском стиле. Трёхэтажное Г-образное сооружение состоит из двух симметрично расположенных корпусов, ориентированных вдоль улицы и площади и соединённых скруглённой угловой частью. Фасад украшен филигранной кирпичной выкладкой архитектурных деталей, напоминающих резьбу по дереву. Здание было построено на средства братьев Могилевцевых и подарено городу в 1907 году для использования под женскую гимназию, однако в годы гражданской войны здесь разместился штаб 14-й армии РККА, а позднее — Брянский горком КПСС и редакция газеты «Брянский рабочий». При послевоенной реконструкции площади, ввиду постройки примыкающего здания Брянского обкома КПСС в стиле классицизма, предполагалось изменить фасад здания бывшей гимназии также в пользу этого стиля; однако этот проект не был осуществлён, если не считать пристроенный к угловой части гимназии одноэтажный входной тамбур, несущий черты классицизма и потому диссонирующий с основным зданием.  После аварии на Чернобыльской АЭС, повлёкшей значительное радиационное загрязнение преимущественно территории Брянской области, Законом РСФСР от 19 сентября 1990 года № 172-I был образован Государственный комитет РСФСР по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, месторасположением которого был официально утверждён г. Брянск. Для размещения Госкомчернобыля в Брянске было выделено именно это здание; до настоящего времени здесь размещается ГУ «Брянское территориальное управление по вопросам Чернобыля» и редакция общероссийской газеты «Российский Чернобыль». Одновременно в этом же здании размещаются отдельные региональные органы государственной власти (в настоящее время — территориальное управление Росимущества). На здании установлены 4 мемориальные доски, посвящённые: самому зданию как памятнику архитектуры; размещавшемуся в нём штабу 14-й армии; архитектору Н. А. Лебедеву; меценатам братьям Могилевцевым.

Западный угол 

Образован двумя зданиями в стиле неоклассицизма, возведёнными в послевоенные годы на месте разрушенных одноэтажных каменных зданий конца XIX века — Общественного собрания и Городской Думы. Между ныне существующими зданиями предусмотрена невысокая арка с колоннами, ведущая в сквер имени Тютчева.

   Пл. Карла Маркса, 5. Брянская областная библиотека (архитекторы В. Н. Городков и А. Э. Фридман, 1957).  Г-образное кирпичное оштукатуренное здание, расположенное симметрично зданию женской гимназии, также имеет скруглённую угловую часть. Нарядно оформлен и задний фасад, обращённый к скверу Тютчева; главное его украшение — витраж вдоль главной внутренней лестницы, сделанный почти во всю высоту здания. В 2003—2004 годах был осуществлён капитальный ремонт здания библиотеки с применением современных строительных технологий, не нарушивший её первоначального архитектурного облика.Ранее на этом месте находилось здание городского Общественного собрания.

  Пл. Карла Маркса, 7. Гостиница «Центральная» (архитектор Б. П. Шавырин, 1947—1949; по другим источникам — архитектор А. А. Саломахин, год постройки 1957; мемориальная доска с соответствующей информацией на здании отсутствует). Здание гостиницы сложной конфигурации, имеет три основных фасада (обращённые к площади, бульвару и скверу Тютчева); центральный вход оформлен колонным портиком с фронтоном.  Была сооружена в числе важнейших объектов восстанавливаемого после войны города, поскольку единственная имевшаяся в то время гостиница (позднее известная под названием «Коммунальная»; ныне не существует) размещалась в здании постройки XIX века. Новая главная городская гостиница первоначально называлась «Центральная». В 1992 году, после распада СССР, ещё до официального установления статуса городов-побратимов, Брянск и украинский Чернигов договорились о взаимном присвоении наименований «Брянск» и «Чернигов» существующим гостиницам в Чернигове и Брянске соответственно. Так в Брянске появилась гостиница «Чернигов», а в Чернигове — гостиница «Брянск». Капитально отремонтирована с оформлением в национальном стиле к 1995 году; к настоящему времени является одной из лучших гостиниц города.Ранее на этом месте находилось здание Брянской городской Думы с выразительной каланчой.

Северный угол 

Образован двумя довоенными зданиями эпохи конструктивизма, восстановленными и частично перестроенными в послевоенные годы. Архитектор обоих проектов — А. З. Гринберг.

  Бульвар Гагарина, 16. Поликлиника (корпус № 3). Одно из первых общественных зданий советского периода в городе; сооружено в 1924—1927 гг. как центральная городская поликлиника. Состоит из трёх поставленных под прямым углом корпусов с высоким цоколем, имеет три этажа и подвал. Главный вход ранее украшал монументальный портик из четырёх квадратных столбов с бетонным парапетом балкона над ними, разобранный в 1962 году. В настоящее время в здании располагается ряд служб городской поликлиники № 4 (в том числе — женская консультация и травмпункт), а также центральная станция скорой помощи. Из прежней отделки до настоящего времени сохранились ограждения лестниц из латунных труб с дубовыми поручнями и стойками. Ранее на месте этого здания находился Сад народной трезвости.

  Пл. Карла Маркса, 9. Дом связи (Главпочтамт).  Возведён в 1930—1931 гг.; сгоревшее в годы войны здание восстановлено в 1945—1946 гг. Асимметричная объёмная композиция изначально состояла из трёх разновеликих прямоугольных объёмов: выступающего башнеобразного параллелепипеда с главным входом и примыкающих к нему вытянутого двухэтажного корпуса слева и четырёхэтажного корпуса справа, ориентированного перпендикулярно площади (вдоль улицы Карла Маркса). В 1962—1964 гг. левая часть здания была надстроена третьим этажом, а со стороны двора пристроено новое пятиэтажное крыло. Ныне здесь размещается областное Управление федеральной почтовой связи, городское отделение связи № 50, территориальный орган Роскомнадзора и другие организации схожего профиля. До возведения Дома связи, этот участок был занят частной застройкой.

Восточный угол 
Образован двумя зданиями конца XIX века, построенными в популярном тогда кирпичном стиле. Оба здания ранее входили в комплекс так называемого «Винного за́мка» (ныне ОАО «Брянскспиртпром»); между ними имеется широкий проезд, ведущий во двор административного здания и на территорию предприятия.

  Ул. Карла Маркса, 10. Административное здание (конец XIX века). Двухэтажное прямоугольное в плане здание с цокольным этажом, сооружено из красного кирпича (не окрашено), имеет богатый декор кирпичной кладки. Справа к зданию примыкает одноэтажная служебная пристройка в том же стиле. Вытянуто вдоль площади, но главный вход расположен с торца здания (со стороны улицы). Изначально было построено для нужд расположенного рядом спиртзавода; с установлением Советской власти передано для нужд города. В настоящее время занято администрацией Советского района г. Брянска.

  Бульвар Гагарина, 14. «Винный за́мок» (1899). Один из ярких образцов промышленной архитектуры в Брянске; входит в комплекс административных и производственных сооружений ОАО «Брянскспиртпром», построенный свыше 100 лет назад. Возведено из кирпича и окрашено (частично побелено) по кладке. Основу сложной планировочной композиции составляет крупный двухэтажный корпус, левая часть которого имеет четыре этажа (последний этаж, скорее, технический) и увенчана небольшим полукруглым фронтоном по центру. Позднее были добавлены боковые одноэтажные пристройки, составляющие единое целое с основным зданием. Обильный фасадный декор с использованием многообразных мелких деталей типичен для кирпичного стиля. В ходе послевоенной реконструкции площади, ввиду постройки рядом здания Брянского обкома КПСС (см. выше), предполагалось украсить боковой фасад «Винного замка» симметричным ему портиком в классическом стиле, однако этот проект был отложен на будущее. В 1970-е годы при благоустройстве города по периметру площади были высажены молодые ели, которые сегодня достигли высоты более 10 м и значительно заслоняют застройку. Особенно это сказывается на внешнем виде «Винного замка», который практически полностью скрыт деревьями.

Транспорт 
Сквозное движение через площадь запрещено, однако имеются два тупиковых въезда на площадь по улице Карла Маркса (с обеих сторон). Въезд со стороны бульвара Гагарина и круговое движение по площади запрещают дорожные знаки и разметка.

Проезд общественным транспортом всех видов — до остановки «Площадь Ленина», далее около 100 м по бульвару Гагарина вниз.

Примечания

Ссылки 
 Площадь Карла Маркса на сервисе Яндекс.Панорамы

Карла Маркса
Карла Маркса